Джон Болл () — ім'я та прізвище декількох людей:

Науковці 
 Джон Болл (математик) () — англійський математик, професор філософії Оксфордського університету.
  () — науковець, фахівець з машинного інтелекту, комп'ютерного дизайну та винахідник .

Політики 
 Джон Болл — ірландський політик, натураліст та мандрівник.

Релігійні діячі 
 Джон Болл — англійський священик, один з лідерів селянського антифеодального руху й повстання 1381 року, відомий під прізвиськом «божевільний священик з Кенту».
 Джон Болл — англійський релігійний діяч, письменник і вчений.

Спортсмени 
 Джон Болл — англійський футболіст, що грав за футбольний клуб Бері.
 Джон Болл — англійський футболіст, який грав за «Манчестер Юнайтед» та «Болтон Вондерерз» у 1940-1950-х роках.

Інші 
 Джон Болл — американський письменник, автор детективів.
 Джон Болл — американський гітарист і християнський музикант.